Casian sau Cassian se poate referi la:
 Casian, sat în partea de nord a județului Constanța, în Podișul Casimcei

 Nume
 Ioan Casian (circa 360, Casimcea  435)
 Casian Crăciun, pe numele de mirean: Costică Crăciun(* 1955, Lopătari)
 Ioan Casian de Vicina, né Livius-Ionel Tumaru (* 1969, Comănești, Bacău), un episcop vicar
 Ioan Casian Tunaru, un episcop român

 Nume de familie
 Casian-Gheorghe Balabașciuc (* 1957, Moldovița, județul Suceava), un inginer silvic și prozator român din regiunea Bucovina

Cassian 
 Cassian Maria Spiridon (* 1950, Iași), un poet și eseist român
 Nume de familie
 (Renée Annie) "Nina" Cassian (* 1924, Galați), o poetă, eseistă și traducătoare română
 Simona Cassian, o cântăreață română de muzică ușoară

Prenume românești
Nume de familie românești
Toponime românești